Тутњевац може бити:

 Тутњевац (Угљевик), насељено мјесто у општини Угљевик, Република Српска, БиХ
 Тутњевац (Сребреник), насељено мјесто у општини Сребреник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ